Play The Music DJ (Enciende la Música DJ), es una canción de Miss A para su segundo miniálbum  Step Up. La canción está incluida también el tercer álbum del grupo, A Class. A pesar de nunca ser lanzada como sencillo, logró ingresar a los Gaon Chart, los charts más importantes de Corea, donde alcanzó la posición número 18.

Distintos Nombres 
Debido a que su nombre original está en Coreano (그 음악을 틀어줘요 DJ), no se ha definido en los demás países un nombre oficial. Entre los nombres que hay están:

Let the music play Dj

Play the music dj

Play the song dj

Dj (Let the Music Play Dj)

Let that music Dj

Posiciones

Véase también 
 Miss A

Sencillos de Miss A
Canciones de 2010